Rebound, un film d'Edward H. Griffith sorti en 1931 ;
 Rebound, un jeu vidéo d'Atari Inc., sorti en 1974 ;
 Rebound, titre original de Basket Academy, un film avec Lawrence et Megan Mullally sorti en 2005 ;
 Rebound, une bande dessinée créée par Scott Wherle et Ted Wing ;
 Rebound, une chanson du groupe allemand Monrose sortie en 2007 ;
 Rebound, un album de Wayman Tisdale ;
 Tyco Rebound, un jouet automobile contrôlé à distance qui est produit par Tyco R/C.

Voir aussi 

 
 
On the Rebound